peut désigner :

 , le titre japonais du jeu , un jeu sorti sur Super Nintendo en 1998 ;
 : , un jeu sorti sur  en 1998.